Henri Kontinen e John Peers erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Ivan Dodig e Marcel Granollers.

Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Dodig e Granollers con il punteggio di 7–63, 3–6, [10–6].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

 Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinale)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)
 Ivan Dodig /  Marcel Granollers (finale)
 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)

Wildcard 

  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

 Paul-Henri Mathieu /  Benoît Paire (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2017